Page se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Christopher Nigel Page
 Lawrence M. Page
 Malcolm G.P. Page
 Roderic D.M. Page